Ґандзак () — вірменський топонім:

 Ґандзак — одна з назв міста Ґянджа (Кіровабад) в Азербайджані.
 Ґандзак — село у марзі (області) Гегаркунік у Вірменії.
 Ґандза — село у Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка.
 Ґандзак — альтернативна вимова міста Ґанзак в Ірані.